Bundestagswahlkreis Leipzig steht für folgende Bundestagswahlkreise in Sachsen:

 Bundestagswahlkreis Leipzig I
 Bundestagswahlkreis Leipzig II

Siehe auch:
 Bundestagswahlkreis Leipzig-Land